Näsudden kan syfta på olika platser i Norden:

Götaland 
 Näsudden, Alingsås kommun – udde och bebyggelse vid sjön Hälsingen.
 Näsudden – udde på södra Gotland.
 Näsudden, Värnamo kommun – udde och badplats vid sjön Hindsen.

Svealand 
 Näsudden, Utö – en udde med en fyr vid inloppet till Kyrkviken på Utö i Haninge kommun.
 Näsudden, Nyköpings kommun – udde vid inloppet till Nyköping med badplats och befästningslämningar.
 Näsudden, Sigtuna kommun – udde och bebyggelse vid Sigtunafjärden.
 Näsudden, Trosa kommun – udde och borgruin i Västerljungs socken 
 Näsudden, Uppsala kommun – badplats och udde med stenhusruin vid Funbosjön
 Näsudden, Värmdö kommun – udde och bebyggelse på Ingarö.
 Näsuddens naturreservat – naturreservat i Österåkers kommun.
 Näsudden, Östhammars kommun – udde i Östra Tvärnö naturreservat.

Norrland 
 Näsudden, Bergs kommun – bebyggelse vid Storsjön (Åsarne socken, Jämtland).
 Näsudden, Hudiksvalls kommun – udde och gård i Forsa socken.
 Näsudden, Kramfors kommun – bebyggelse vid Klockesjön.
 Näsudden, Malå kommun – bebyggelse vid Stora Skäppträsket.
 Näsudden och Berget – småort i Piteå kommun.
 Näsudden, Tällträsket – bebyggelse vid Tällträsket i Piteå kommun.
 Näsudden, Alnön – udde och bebyggelse på Alnön i Sundsvalls kommun.

Finland 
 Näsudden, Korpo – en udde vid Korpoström i Pargas stad, Finland.

Se även
 Nesoddens kommun – en kommun i Akershus fylke i Norge
 Näsuddens badplats